Marion Ravenwood – personaggio immaginario della serie di film di Indiana Jones
Ravenwood – città degli Stati Uniti d'America, nello Stato del Missouri